Michaił Michajłowicz Maksimoczkin (ros. Михаил Михайлович Максимочкин, ur. 29 sierpnia 1993 w Niżnym Nowogrodzie) – rosyjski skoczek narciarski. Siedmiokrotny medalista zimowej uniwersjady.

Startował na mistrzostwach świata juniorów w 2012 w Erzurum, gdzie indywidualnie zajął 41. miejsce, zaś drużynowo 8. W grudniu 2012 otrzymał powołanie z kwoty narodowej na zawody Pucharu Świata na Krasnej Polanie.

Jest letnim rekordzistą skoczni Snieżynka o punkcie K-95 w Czajkowskim (102,5 metra).

Latem 2013 zadebiutował w zawodach Letniego Grand Prix, najlepszy wynik – 12. miejsce – uzyskując w sierpniu w Hakubie. We wrześniu w Klingenthal zajął 2. pozycję w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego. W zawodach indywidualnych Pucharu Świata zadebiutował 24 listopada 2013 w tej samej miejscowości, zajmując 46. miejsce. W grudniu wystąpił w zawodach Zimowej Uniwersjady 2013. Zdobył tam trzy medale: złoty w drużynowym konkursie mieszanym, srebrny w drużynie męskiej oraz brązowy indywidualnie na skoczni normalnej. 19 stycznia 2014 na Wielkiej Krokwi w Zakopanem zdobył pierwsze punkty Pucharu Świata zajmując piąte miejsce.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Starty M. Maksimoczkina na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Maksimoczkina na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Maksimoczkina na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Maksimoczkina na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Maksimoczkina na uniwersjadzie – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty M. Maksimoczkina na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2013
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2017
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie